Данковка — название населённых пунктов в России:
 
 Данковка — деревня в Яйском районе Кемеровской области.
 Данковка — деревня в Добринском районе Липецкой области.